Brgule kan syfta på:

 Brgule, Kladanj – en by i kommunen Kladanj i Bosnien och Hercegovina 
 Brgule, Tuzla – en by i kantonen Tuzla i Bosnien och Hercegovina 
 Brgule, Vareš – en by i kommunen Vareš i Bosnien och Hercegovina
 Brgule, Ub – en by i kommunen Ub i Serbien